Воины:
 Во́ины — термин «Во́ин» во множественном числе.

Название 
 «Воины» — кинофильм 1979 года режиссёра Уолтера Хилла.
 «Воины» — телесериал 1999 года режиссёра Ли Джексона.
 "Воины" — роман 14-летнего азербайджанца Гусейнли Умара.

См. также 
 Воины-2072 — итальянский фильм 1984 года режиссёра Лючио Фульчи по рассказу Элизы Бриганди.
 Во́ины Ультрама́ра — роман Грэма Макнилла.
 Вои